Strebelow ist der Name folgender Orte:
 Strebelow, ehemals im Kreis Pyritz, Dorf im Powiat Stargardzki in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Strzebielewo (Powiat Stargardzki)
 Strebelow, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin, Wohnplatz im Powiat Kołobrzeski in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Strzebielewo (Rymań)
 Strebelow, historischer Ortsname des Dorfes Kienow in Pommern; siehe Polnisch: Kinowo